Zagroda Pokazowa Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym
 Zagroda Pokazowa Żubrów w Pszczynie

Zobacz też 
 Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym